Фаст-фуд  — швидка їжа).
 Терра Фуд — Група компаній «ТЕРРА ФУД» – виробничо-торговельний холдинг в Україні, який розвиває бізнес у трьох галузях – молочній, м'ясній та аграрній.
 Арзан Фуд (фарсі: ارزان فود‎, латинізовані назви: Arzān Fūd, Arzan Food, Arzānfūd; також відоме як Arzāneh Bal, Arzānfūt і Arzānpūd) — гірське село .